Огородник может означать:
 Огородник — представитель беднейшей части крестьянского и городского населения на Руси, вынужден был зарабатывать себе на жизнь разного рода промыслами, ремеслом и наёмным трудом на чужой земле
 Огородник — владелец и возделыватель огорода, тот кто занимается огородничеством.

Фамилия 
 Огородник, Александр Владимирович (1947—2020) — украинский дирижёр и композитор, народный артист Украины (1993).
 Огородник, Александр Дмитриевич (1939—1977) — советский дипломат, агент ЦРУ под кодовым обозначением Трианон.
 Огородник, Дмитрий Борисович (род. 1977) — белорусский футболист.
 Огородник, Орест Владимирович (род. 1973) — украинский актёр, Заслуженный деятель искусств Украины.

uk:Огородник